Repuh može označavati:
 Repuh, čičak, Arctium, biljni rod iz porodice Asteraceae
 Repuh, lopuh, Petasites, biljni rod iz porodice  Asteraceae
 Repuh, veliki čičak, Arctium lappa, biljna vrsta iz roda čičaka.
 Repuh, obični lopuh, Petasites hybridus, biljna vrsta iz roda lopuha